Никлас Култи је освојио турнир. У финалу је победио Јевгенија Кафељникова резултатом 6-7(5-7), 6-3, 6-4.

Носиоци

  Томас Мустер (друго коло)
  Јевгениј Кафељников (финалиста)
  Џим Куријер (четвртфинале)
  Томас Енквист (прво коло)

<li> Вејн Фереира (прво коло)
<li> Марк Росе (друго коло)
<li> Арно Беч (прво коло)
<li> Карлос Моја (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 1996.